Donald Young era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rajeev Ram ha battuto in finale Samuel Groth 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Matthew Ebden (Secondo turno, ritirato a causa di gastroenterite)
  Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno)
  Dustin Brown (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (quarti di finale)

  Rajeev Ram (Campione) 
  Yūichi Sugita (Quarti di finale, ritiro) 
  Samuel Groth (finale) 
  Hiroki Moriya (Primo turno, ritirato a causa di gastroenterite)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Ficrea 2014